

Architettura 
 Cantine Güell – complesso architettonico opera di Antoni Gaudí
 Cripta della Colonia Güell – opera incompleta di Antoni Gaudí
 Padiglioni Güell – opera di Antoni Gaudí
 Palazzo Güell – palazzo di Barcellona, opera di Antoni Gaudí
 Parco Güell –  parco pubblico di Barcellona

Geografia 
 Colonia Güell – villaggio nella comarca del Baix Llobregat
 Güell – fiume della Spagna, che scorre nei pressi di Girona

Persone 
 Eusebi Güell – imprenditore e politico spagnolo
 Gonzalo Güell – avvocato, politico e diplomatico cubano